Лукас Фернандес (; родился 1 марта 1993 года в Копенгаген, Дания) — датский футболист, вратарь клуба «Сённерйюск». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Отец Лукаса — португалец, а мать датчанка.

Клубная карьера 
Фернандес начал карьеру в клубе «Люнгбю». 30 октября 2011 года в матче против «Норшелланна» он дебютировал в датской Суперлиги. По итогам сезона команда вылетела в первый дивизион. Летом 2014 года Лукас перешёл в «Орхус». 5 октября в матче против «Скиве» он дебютировал за новую команду. В 2016 году Лукас помог клубу выйти в финал Кубка Дании.

Летом 2016 года Фернандес перешёл в «Сённеррйюск».

Международная карьера 
В 2016 году Фернандес в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он был запасным вратарём и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Lukas Fernandes  på AGF.dk
 Transfermarkt | Spillerinfo
 Scoresway | Spillerinfo
 DBU | Spillerinfo

Футболисты Дании
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Орхус»